2 miejscowości w Polsce, położone w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Zgierz:
 Jedlicze A
 Jedlicze B